Cingulados (Cingulata) são uma ordem de mamíferos placentários da superordem dos Xenartros (Xenarthra), com exoesqueleto da qual os pilosos (xenartros com pelo) se originaram. Comumente conhecidos por tatus, caracterizados por possuírem uma couraça dorsal formada por placas justapostas, geralmente dispostas em fileiras transversais, com cauda comprida e membros curtos. Inclui o tatu que são existentes hoje em dia e seus aliados extintos um exemplo de um Cingulados é tatu-canastra.

Taxonomia 
McKenna e Bell (1997) reconhecem seis famílias, cinco delas estão extintas; o gênero Pachyarmatherium não está classificado em nenhuma família conhecida:
Dasipodídeos  - tatus
†Gliptodontídeos  - gliptodontes
†Pampateriídeos  - pampatérios
†Peltefilídeos 
†Palaeopeltídeos 
†Protobradídeos 
Família Incertae sedis: †Pachyarmatherium